Het tennistoernooi US Open werd in 2015 bij de vrouwen voor de 129e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 31 augustus tot en met 12 september 2015.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigster Serena Williams was als eerste geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Roberta Vinci uit Italië.

Het 26e reekshoofd Flavia Pennetta, eveneens uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Roberta Vinci in twee sets. Het was haar elfde WTA-titel, de eerste van 2015.

Enkele bijzonderheden over deze finale:
 Het was de eerste Italiaanse grandslamfinale in de tennishistorie.
 Het was de eerste grandslamfinale sinds Roland Garros 2010 die werd betwist door twee speelsters die beiden nog nooit eerder een grandslamfinale hadden gespeeld.
 Pennetta is de eerste tennisspeelster in de historie die haar eerste grandslamtitel pas na haar dertigste verjaardag won.
 Zij is ook de eerste nieuwe grandslamwinnares sinds Marion Bartoli op Wimbledon 2013.

De Belgische dames Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens strandden beiden in de eerste ronde. Hun landgenote Yanina Wickmayer won haar openingspartij wel, maar sneuvelde in de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens, die zich met succes door het kwalificatietoernooi had geslagen, bereikte eveneens de tweede ronde.

Geplaatste speelsters 
Doordat geen van de top-32 speelsters ontbrak, is het plaatsnummer gelijk aan het WTA-rangnummer.

Prijzengeld en WTA-punten 
Bron:

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2015